Дми́трий Ю́рьевич Пучко́в (род. 2 августа 1961, Кировоград, Украинская ССР, СССР), также известен под псевдонимом «старший оперуполномоченный Goblin», — российский блогер, писатель, публицист, переводчик и разработчик компьютерных игр. Член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации (2012—2015). Обладатель серебряной (2015) и золотой (2018) кнопок YouTube. Лауреат премии «Медиаперсона года» (2017) газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» (2009) от журнала «Собака.ru» в номинации «Медиа».

Биография 
Родился 2 августа 1961 года в Кировограде в семье военнослужащего и учительницы; имеет брата (старше на 5 лет) и сестру (старше на 3 года). Предки отца имели немецкие корни, мать — украинка.

Мать работала в школе для слепоглухонемых. Отец одно время проходил службу в качестве военного советника в КНДР, где участвовал в строительстве аэродрома.

В школу Пучков пошёл на Украине, но рос в Ленинграде, в Купчино в «доме-корабле» на Бассейной улице (позже эта часть улицы была переименована в улицу Турку), куда семья переехала в 1969 году. Отмечает, что «когда переехали в Питер, очень долго считал себя украинцем, ведь родился я на Украине». Десятый класс окончил в Германии под Берлином, по месту службы отца в Группе советских войск в Германии, в школе № 89 населённого пункта Вюнсдорф, шестой по счёту своей школе. Семья жила скромно, отец сам делал мебель, и до поступления старшего брата (в настоящее время — полковник) в военное училище Пучков спал на раскладушке, поскольку не имел своей комнаты.

В детстве он был «суровым юным натуралистом», и поэтому у него дома всегда стояли «аквариумы, террариумы, где жили рыбы, тритоны, головастики, лягушки и даже уж». Любимой телевизионной передачей была «Очевидное — невероятное», журналами — «Знание — сила» и «Химия и жизнь», а любимой книгой — «Повесть о настоящем человеке»; любимый фильм — «Щит и меч». В купчинской среде имел кличку «Дима-Культурист».

Первые деньги (86 рублей) заработал, учась в 9 классе, во время прохождения летней производственной практики в качестве слесаря на Ленинградском заводе бумагоделательного машиностроения; заработок отнёс в семью, а его отец на эти деньги купил велосипед «Украина».

После получения аттестата зрелости пробовал поступить в Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора М. А. Бонч-Бруевича, однако не сдал вступительный экзамен по физике и поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения и автоматики, который не окончил; окончил автошколу ДОСААФ и три месяца до призыва в армию проработал шофёром ГАЗ-51 на молокозаводе, хлебозаводе и в детском саду.

Семью создал в 1978 году, женился 5 апреля 1980 года, а месяцем ранее родился сын. Являясь поклонником рок-группы Deep Purple, перед женитьбой намеревался сменить фамилию на Блэкмор в честь Ричи Блэкмора. Сын является руководителем в строительной компании, жена старше его на «три класса» (школьных). По словам Пучкова, его жена имеет корейские и еврейские корни. Жена является соучредителем нескольких компаний. В 2018 году родился внук.

Срочную службу проходил (с 12 мая 1980 по 29 июня 1982) в военно-транспортной авиации в Медвежьих Озёрах, водителем воздухозаправщика на базе ЗИЛ-131. Во время службы в армии был сержантом. Уволился из рядов вооружённых сил в 1982 году в звании ефрейтора.

После увольнения из армии некоторое время работал автослесарем, потом водителем самосвала IFA W50, затем на большегрузных тягачах. В это время вместе с женой жил в коммуналке в полежаевском доме на Старорусской улице. В дальнейшем приходилось переходить с одной работы на другую. До начала девяностых успел сменить профессии таксиста, шлифовщика, токаря, кузнеца, слесаря, сантехника, электрика, кинолога, библиотекаря в Библиотеке Академии наук, помощника бурильщика, инженера-гидрогеолога. Из-за болезни сына был вынужден переселиться в Узбекистан, где прожил два года в Ферганской долине в 30 километрах от Ферганы около нефтепромысла Чимион, работая сантехником в местном санатории, а затем в геологической партии, где занимался ручным бурением скважин с минеральной водой в качестве техника-электрика, техника-гидрогеолога и помощника бурильщика. Занимался продажей копировальных машин Xerox в Среднюю Азию.

После возвращения в Ленинград стал работать шлифовщиком штангенциркулей на инструментальном заводе.

В 1992 году поступил на службу в милицию Санкт-Петербурга на должность милиционера. На выбор профессии, по словам Д. Пучкова, повлияло прочтение романа А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», поскольку хотел лично убедиться в том, как работают правоохранительные органы. Затем стал кинологом, вскоре окончил двухлетнюю Санкт-Петербургскую специальную среднюю школу милиции МВД России (ныне не существует) по специальности «правоохранительная деятельность». Английский язык начал изучать на двухгодичных курсах при Дворце культуры милиции имени Ф. Э. Дзержинского (ныне — Культурный центр ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области). По собственным словам, «работа не тяготила; даже то, что кабинет был оборудован прямо в камере во внутренней тюрьме ГУВД на Литейном проспекте, не смущало». Был дежурным в тюрьме, позже руководил работой тюремной оперчасти, затем перешёл на работу в уголовный розыск.

Во время службы в милиции Пучков получил прозвище «Гоблин». Пучков отмечал, что друживший с милиционерами журналист А. Г. Невзоров называл их «еринскими упырями», по фамилии министра внутренних дел Российской Федерации В. Ф. Ерина. Одна из газетных статей, повествующая о незаконопослушных милиционерах, которую Дмитрий прочёл с коллегами по службе, была озаглавлена «Гоблины в милицейских шинелях». С тех пор он и коллеги иронически называли друг друга «гоблинами», а самого Дмитрия, как старшего оперуполномоченного, называли «старшим гоблином». Это прозвище впоследствии стало творческим псевдонимом Дмитрия Пучкова.

Уволился из милиции в 1998 году с должности старшего оперуполномоченного, в звании старшего лейтенанта. Об увольнении, опять же со слов самого Дмитрия: «ушёл из органов, когда жена занялась коммерцией: решение коммерческих проблем в должности опера считал неэтичным. К моему увольнению жена натрудилась на целый магазин». «Но когда уволился, год себе места не находил и через год пришёл проситься обратно. Не взяли. Я уже запятнал себя сотрудничеством с коммерческими структурами и превратился в предателя и изменщика. Тогда я плюнул и с тех пор по этому поводу не переживал». По словам Пучкова, когда он начал работать в милиции, то его заработная плата составляла 26 долларов США, а к увольнению — 180.

С 2000 года стал жить на Лиговском проспекте. Для себя считает Санкт-Петербург лучшим городом для проживания, откуда может уехать «исключительно ради каких-то трудов и не навсегда», поскольку, по его словам, невозможность посетить в любое время Эрмитаж и Мариинский театр психологически его угнетает.

С 2012 по 2015 год входил в состав Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, где выступал в качестве эксперта по оценке сценариев фильмов, подающих заявку на получение государственного финансирования.

Взгляды 
На вопрос о национальности Пучков обычно отвечает, что он советский человек (то есть интернационалист):
А я немец советского разлива. Мои соотечественники — советские люди, у которых говорить про национальность было моветоном.
…сообщаю для особо проницательных: по национальности я нерусский, отчество жены — Абрамовна.

По мировоззрению является атеистом, хотя отмечает, что называет себя так «потому что с точки зрения мракобесов я есть атеист», хотя «сам себя я считаю зоологическим атеистом». В то же время считает, что православие — это «неотъемлемая часть нашей культуры». Отрицательно относится к официальным религиям и считает, что слово «бог» следует писать со строчной буквы, поскольку это не имя собственное, хотя отмечает, что «Кришну — завсегда с большой буквы пишу, потому что это его, Кришны, имя, а бог — это у Кришны должность такая». По собственному признанию Пучкова его сильно впечатлил сюжет «Бхагавадгиты»: Читал множество всяких религиозных текстов. Из всех из них наибольшее впечатление на меня произвела Бхагавад-Гита, в которой Кришна даёт советы своему дружбану Арджуне по поводу того, следует ли ему, Арджуне, своих собственных родственников стрелами стрелять и саблей полосовать. Кришна говорит: вали всех подряд, Арджуна! Потом разберёмся чё-как. Хороший бог Кришна, да. И имя у него смешное. Поэтому я его люблю. Считает, что у человека есть только земная жизнь, смысл которой может придать только он сам.

Практиковал «йогу в различных её проявлениях», но разочаровался по следующей причине:
У меня было три видных учителя, питерские гуру. Все они закончили свой путь к просветлению в психиатрической лечебнице. Некоторые их ученики оказались там же. Я такого финала не захотел. Считает, что эзотерика, сила мысли, сотворение реальности и различные явления — это «полная фигня и напрасная трата времени».

Определяет свои политические взгляды как левые и как взгляды патриота-государственника. Является противником антисоветизма и русофобии:
Антисоветчик — всегда русофоб, а любой русофоб — это враг моей страны. В связи с этим считает, что «есть два варианта: или вы за Советы, или вы за фашизм в конечном итоге», полагая, что «как только ты ненавидишь Сталина, то ты автоматически придёшь к тому, что выступаешь за Гитлера». Про себя отмечает, что «я не нацист, я не нацистопоклонник» и что «ненависти к Сталину лично во мне нет, поэтому я не за Гитлера».

Про отношение к коммунизму заявляет, что «воспитан при коммунистах, и хотя сам не коммунист и никогда им не был, но считаю, что воспитали меня правильно», «я не состою в коммунистической партии, потому что не считал себя достойным в неё вступить в те времена, когда она ещё была в реальной силе». К коммунистической идеологии относится с большим уважением:
У нас никогда не было никакой другой идеологии, кроме коммунистической. Которая, кстати, привела к нечеловеческим прорывам во всех областях. Начиная от социального равенства и заканчивая набившими оскомину полётами в космос. По ходу дела ещё и победа случилась в величайшей в истории человечества войне. Когда наших военнослужащих брали в плен, то в первую очередь убивали замполитов, а не попов. Потому что именно они были носителями идеологии, которая в свою очередь была секретом успеха советского народа. К социалистическим идеям относится «строго положительно», поскольку «я при них вырос и ничего плохого о них сказать не могу».

Является сторонником смертной казни, особенно по отношению к террористам.

По собственным словам, «категорически не азартен и в азартные игры никогда не играет».

В 2022 году поддержал вторжение России на Украину.

Санкции 
В декабре 2022 года был включен в санкционный список Евросоюза в связи «с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине» с разъяснением, что в 2014 году Пучков опубликовал книгу «Украина це Россия», в которой он воспроизвёл основные тезисы российской пропаганды, что Украина не является независимым государством, поддержал вторжение России на Украину и таким образом, по мнению Евросоюза, Пучков несет ответственность за поддержку политики, которая угрожает суверенитету и независимости Украины.

21 декабря 2022 года Пучков попал под санкции Швейцарии, а 15 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

Творчество

Компьютерные игры 
Творческий путь Дмитрий Пучков начал в 1997 году как автор заметок о компьютерных играх на сайте quake.spb.ru. В 1998 году начал публиковаться в профильных журналах «Навигатор игрового мира» и «Страна игр», где снискал популярность статьями в узнаваемом авторском стиле. В основном занимался шутерами, в частности, игрой «Quake». Объёмистые руководства по игре «Quake» в дальнейшем были собраны воедино и в 1999 году опубликованы отдельной книгой под названием «Санитары подземелий».

Гоблин возглавил и осуществил локализацию компьютерных игр («Горький-18: Мужская работа», «Serious Sam: Второе пришествие», «Duke Nukem: Manhattan Project», «Hooligans»), в ходе которой переводил тексты, лично руководил актёрами при озвучивании и даже исполнял некоторые роли сам. Участвовал в написании текстов к отечественным играм «Шторм» и «Шторм: Солдаты неба». В 2005 году Пучков приступил к съёмкам художественного фильма «Зомби в кровавом угаре». Проект закончен не был. В конце 2006 года вышла компьютерная игра «Санитары подземелий», в основу которой легла одна из сюжетных линий одноимённой книги. Игра «Санитары подземелий» получила два приза Gameland Award как лучшая отечественная ролевая игра и как лучшая отечественная игра 2006 года. Кроме того, игра получила индустриальный приз: на конференции разработчиков компьютерных игр 2007 года «Санитаров подземелий» отметили как лучшую ролевую игру. 19 сентября 2008 года состоялся релиз продолжения — «Санитары подземелий 2: Охота за Чёрным квадратом». Также в 2006 году Гоблин принимал участие в закадровой озвучке фильма Петра Точилина «Хоттабыч». В этом же году сделал «смешной перевод» для компьютерной игры Stubbs the Zombie.
5 мая 2007 года фирма «1С», Extreme Developers, Дмитрий Пучков и продюсерская компания KranX Productions объявили о начале работы над проектом «Правда о девятой роте». Проект анонсирован как интерактивная реконструкция событий, произошедших в районе высоты 3234. 15 февраля 2008 года компьютерная игра «Правда о девятой роте» поступила в продажу. На середину марта 2008 года был назначен выход одноимённого документального фильма, в котором о тех же событиях рассказывают ветераны 345-го парашютно-десантного полка. Фильм на данный момент находится в стадии получения прокатного удостоверения. Цель проекта — рассказ о реальных событиях, неверно освещённых в фильме «9 рота». В связи с этим Пучков подчёркивает, что игра не является сопутствующим товаром к фильму «9 рота»; и игра, и фильм имеют один первоисточник — события, произошедшие во время боя у высоты 3234.

Кинопереводы

Правильные переводы 
Параллельно с локализациями игр неофициально перевёл около 80 полнометражных фильмов. Начал заниматься этим в 1995 году. Первым переведённым фильмом стал «Путь Карлито». По собственным словам «языковое образование получил на курсах при питерском ДК милиции имени Дзержинского». Официально перевёл фильмы «Хроники Риддика», «Бешеные псы», «Всем хана!», «Освободите Джимми», «Рок-н-рольщик», «Адреналин 2», «Кровавый четверг», «Типа крутой охранник», которые были выпущены на DVD. Полностью перевёл сериал «Клан Сопрано» (86 эпизодов по заказу телеканала ТВ-3), мультфильм «Отряд „Америка“: Всемирная полиция» для кинопроката, «Большой, длинный, необрезанный», первый и второй сезоны мультсериала «Южный Парк» (по заказу телеканала РЕН ТВ), мультипликационные сериалы «Робоцып», «Пол-литровая мышь», «Царь горы», «Папский городок», и «Том идёт к мэру» (по заказу телеканала 2x2), «Нечто», «Волк с Уолл-стрит», «Казино», «Зелёная миля», «Джентльмены» (для онлайн-кинотеатра Wink).

Смешные переводы 
Широкая известность пришла к Гоблину после основания им студии «Божья искра», в рамках которой были выпущены пародийные переводы трёх частей киноэпопеи «Властелин колец» («Братва и кольцо», «Две сорванные башни» и «Возвращение бомжа») и нескольких других фильмов («Шматрица» и «Звёздные войны: Буря в стакане»), в которых высмеивались и доводились до абсурда недостатки творчества некоторых переводчиков текстов зарубежных фильмов — искажение смысла фильма неверным переводом, добавление собственных шуток. Один из пародийных «переводов» — «Антибумер» (пародия на фильм «Бумер») — был сделан по заказу кинокомпании «СТВ», вышел на DVD и неоднократно демонстрировался как в России по каналу «ТНТ», так и за рубежом (Украина, Белоруссия). В 2005 году он принял участие в озвучивании фильма Павла Санаева «Последний уик-энд», записав небольшой фрагмент перевода несуществующего фильма «Отмороженные». В том же году принимал участие в озвучке компьютерной игры «Вивисектор: зверь внутри».

Писательская деятельность 
По мотивам «смешных переводов» трилогии «Властелин колец» вышли в печати три одноимённые книги. Также по первой книге, написанной на основе смешного перевода фильма, вышла компьютерная игра «Братва и кольцо». В том же году вышла специальная версия игры для социальной сети ВКонтакте. Игра по второй книге вышла в 2009 году, с названием «Две сорванные башни».

В сентябре 2008 года вышла книга «За державу обидно. Вопросы и ответы про СССР», представляющая собой сборник заметок с сайта oper.ru и комментарии к ним. В 2014 году в издательстве «Крылов» вышла книга «Украина це Россия», написанная по заметкам с сайта oper.ru.

«Тупичок Гоблина» 
В 1998 году на сайте dtf.ru открылся форум, предназначенный для общения посетителей с Дмитрием Пучковым. Форум был назван «Tynu40k Goblina» (Тупичок Гоблина). 3 ноября 1999 года начал работать сайт oper.ru с тем же названием. По состоянию на 2020 год на сайт заходило более  посетителей в сутки. Youtube-канал «» имеет более 3 млн подписчиков (на 27 июля 2022 года). В середине апреля 2020 года эта цифра составляла 1,75 млн подписчиков. Гоблин позиционирует свой сайт как «Систему формирования человека нового типа». Основной аудиторией «Тупичка» являются мужчины — студенты, а также те, кому 35 и более лет.

Студия располагается в бывшем заводе «Красный Треугольник» на улице Розенштейна в доме 21, а команда «Тупичка» составляет семь человек.

«Синий Фил» 
12 мая 2008 года стартовал проект «Синий Фил», где Пучков в цикле видеороликов рассказывает о новинках в мире кино, сериалов, а также личной жизни актёров. По словам Пучкова, название «Синий Фил — это от , кинолюб то есть». Каждый выпуск делился на несколько тематических рубрик:
 «Кино и деньги» — о кассовых сборах и бюджетах фильмов,
 «Вести с кинополей» — рассказ о готовящихся и запущенных кинопроектах,
 «Светская хроника» — обзор сплетен и скандалы в мире кино,
 «Серия за серией» — о новостях сериалов,
 «Смотрим на выходных» — советы о том, какие находящие в прокате фильмы стоит посмотреть, а какие нет.

Только за первые сутки просмотра первый ролик добился  просмотров на YouTube, 831 загрузка с torrents.ru, 374 загрузки для мобильного телефона, 420 загрузок в формате avi.

«Опергеймер» 
Проект «Опергеймер» нацелен на аудиторию людей, увлекающихся видеоиграми. Каждый видеоролик состоит из рубрик:
 «Деньги» — рассказ о выручке и затратах разработчиков игр,
 «Новости» — рассказ о новинках игр,
 и «Вещдоки» — рассказ о новинках техники: ноутбуки, телефоны и т. п.
По мнению журналистов «Лента.ру» Владимира Тодорова и Антона Болотова, «несмотря на весьма навязчивую рекламу, „Вещдоки“ нельзя назвать неинтересной или скучной благодаря узнаваемому голосу ведущего и тому, что в раздел попадают достаточно интересные вещи вроде коллекционного издания видеоигр с фигурками персонажей или модных очков виртуальной реальности».

«Образование» 
В начале 2005 года Дмитрий Пучков запустил производство серии видеопередач под названием «Образование». Вышло 8 выпусков серии.

«Солженицынские чтения» 
В 2015 году Дмитрий Пучков снял дилогию «Солженицынские чтения», направленную на опровержение исторической концепции и отдельных утверждений, изложенных в книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Первая часть работы была опубликована в феврале, вторая — в марте 2015 года. В 2019 году работу продолжили историк Клим Жуков и блогер Реми Майснер, разобравшие к ноябрю 2022 года первую часть произведения, «Один день Ивана Денисовича» и 1 главу второй части.

«Разведопрос» 
В 2014 году Пучков на своём Youtube-канале открыл цикл встреч с интересными людьми, со средней продолжительностью 1,5 часа. До конца 2016 года было опубликовано более 1500 «Разведопросов».

В разное время участниками передачи выступают историки и публицисты Александр Дюков, Клим Жуков, Баир Иринчеев, Игорь Пыхалов, Александр Скробач, Олег Соколов, Борис Юлин, Егор Яковлев. Гостями передачи были Игорь Ашманов, Тимур Бекмамбетов, Юрий Болдырев, Анатолий Вассерман, Алексей Водовозов, Армен Гаспарян, Станислав Дробышевский, Мария Захарова, Герман Клименко, Эдуард Лимонов, Никита Ломагин, Александр Панчин, Михаил Попов, Сергей Савельев, Роман Силантьев, Александр Соколов, Николай Стариков, Игорь Стрелков, Константин Сёмин, Николай Смирнов.

«Каба40k» 
В этом проекте Пучков участвует в тестировании ножей, а также различных приборов для приготовления пищи: грилей, плит, вафельниц. В передаче также принимают участие друзья и знакомые Пучкова из числа блогеров и поваров, которые ему помогают готовить и пробовать различные блюда. Иногда в передаче готовятся блюда из известных фильмов и сериалов, таких как  из «Клана Сопрано».

«В цепких лапах» 
В этом проекте Пучков обозревает товары народного потребления.

«Властелин колёс» 
В этом проекте выходили обзоры и тест-драйвы автомобилей.

Goblin News 
Рубрика, в которой Пучков высказывает свой личный взгляд на текущие события в общественно-политической жизни России и за рубежом. По состоянию на 2020 год видеоролик, посвящённый смене власти на Украине в феврале 2014 года собрал  просмотров,  лайков,  дизлайков и  комментария.

«Мыльный опер» 
В этой рубрике Пучков вместе с Жуковым в форме дружеского диалога занимается историко-культурологическим разбором таких популярных американских телесериалов, как «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Клан Сопрано» и «Рим»; в 2020 году по телесериалу «Рим» была следующая статистика:  просмотров,  лайков, 903 дизлайка и 800 комментариев.

Удаление YouTube-канала 
4 августа 2022 года канал Пучкова на видеохостинге YouTube был удалён администрацией сервиса со стандартной формулировкой «нарушения правил сообщества». Блогер прокомментировал удаление канала следующим образом: «Вражеский ресурс, чего от него ожидать. Сначала забанили в Фейсбуке, потом в Инстаграме, ну вот теперь забанили в YouTube. Но я же взрослый, я ещё полтора года назад перенёс всё на российские платформы, всё дублируется. Досадно, но что поделаешь». Пучков также заявил: «Это не канал удалили, это меня удалили. Это борьба со мной, а не с каналом. Вот я неугодный, поэтому канал удалили. Если я заведу другой, его удалят точно так же». «Если я гражданин своей страны и к своей стране отношусь положительно, то в рамках американской демократии это недопустимо. Я свою страну должен ненавидеть и всячески ей гадить, а если я этим не занимаюсь, то на американских ресурсах мне не место».

На удаление канала отреагировал Дмитрий Медведев, который пообещал отомстить: «Держитесь, тёзка! Мы за Вас отомстим». В конце сообщения он поставил подмигивающий эмодзи. Также на данное событие в своём Telegram-канале отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова, написав: «Фильм-антиутопия. Компьютер очень вежливо здоровается и сообщает человеку, что тот может попрощаться с результатом своего творчества, так как компьютерное сообщество полагает свои правила нарушенными».

Отзывы 
Творчество Дмитрия Пучкова получило неоднозначную оценку со стороны сообщества профессиональных переводчиков. Отмечаются его талант, чувство юмора и достаточно высокий уровень профессионального мастерства.

См. также 
 Перевод Гоблина
 Константин Сёмин
 Клим Жуков

Произведения

Книги

Игры 
 2000 (2001) — Горький-17. Мужская работа (перевод)
 2002 — Крутой Сэм: Второе пришествие (перевод, а также совместная озвучка Никитой Джигурдой)
 2003 — Бумер: Сорванные башни
 2006 — Санитары подземелий
 2006 — Братва и кольцо
 2008 — Санитары подземелий 2: Охота за Чёрным квадратом
 2008 — Правда о девятой роте
 2009 — Буря в стакане: Гонки на маршрутках
 2009 — Две сорванные башни
 2013 — Tank Domination

Переводы

Книг

Фильмов 
 Переводы «Полный Пэ» («правильные»):
 Безумный Макс 2: Воин дороги / Mad Max 2: The Road Warrior
 Продавец / The Goods
 Грязь / Filth
 Блэйд 2 / Blade 2
 Криминальное чтиво / Pulp Fiction
 Кобра / Cobra
 Апокалипсис сегодня / Apocalypse Now
 Большой Лебовски / The Big Lebowski
 Большой куш / Snatch
 Карты, деньги, два ствола / Lock, Stock and Two Smoking Barrels
 Святые из Бундока / The Boondock Saints
 Кровавый четверг / Thursday
 Адреналин 2: Высокое напряжение / Crank: High Voltage
 Тринадцатый воин / 13th Warrior
 28 дней спустя / 28 Days Later
 Чужие / Aliens
 Чужой 3 / Alien 3
 Плохой Санта / Bad Santa
 Плохой Санта 2 / Bad Santa 2
 Гран Торино / Gran Torino
 Добро пожаловать в Zомбилэнд / Zombieland
 Плохой лейтенант / Bad Lieutenant
 Рок-н-рольщик / RocknRolla
 Терминатор / Terminator
 Убить Билла / Kill Bill
 Терминатор 2: Судный день / Terminator 2: Judgment Day
 Война против всех / War on Everyone
 Кунг Фьюри / Kung Fury
 Постал / Postal
 Хоттабыч (фильм)
 Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале / Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood (1996)
 Девятый / Nine
 Цельнометаллическая оболочка / Full metal jacket (1987)
 Переводы «Божья искра» (смешные):
 «Властелин колец: Братва и кольцо» (исходное название — «Властелин колец: Братство кольца»)
 «Властелин колец: Две сорванные башни» (исходное название — «Властелин колец: Две крепости»)
 «Властелин колец: Возвращение бомжа» (исходное название — «Властелин колец: Возвращение короля»)
 «Шматрица» (исходное название — «Матрица»)
 «Звёздные войны: Буря в стакане» (исходное название — «Звёздные войны: Скрытая угроза»)
 «Антибумер» (исходное название — «Бумер»)

Сериалы 
 Рим (1-2 сезоны)
 Клан Сопрано
 Тюрьма Оз (1 сезон)
 Эш против зловещих мертвецов (1—3 сезоны)
 Во все тяжкие

Мультсериалы 
Показывались на канале 2x2:
 Южный Парк (1 и 2 сезоны, «Большой, длинный и необрезанный»)
 Робоцып (Robot Chicken)
 Царь горы (King of the Hill)
 Том идёт к мэру (Tom Goes to the Mayor)
 Пол-литровая мышь (12 oz. Mouse)
 Папский городок (Popetown)
 Мохнатики (Fur TV)
  (Chuck Norris: Karate Kommandos)
  (Unsupervised)

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (27 февраля 2023 года) — за вклад в работу Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
 
 
 
 
 
 «Антибумер» // 
 
 
 

 на других языках

Ссылки 

 
 

Персоналии:Рунет
Персоналии:Санкт-Петербург
Актёры озвучивания России
Переводчики России
Переводчики кино
Писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Русские писатели XXI века
Писатели России XXI века
Разработчики компьютерных игр
Видеоблогеры России

Выпускники Санкт-Петербургской специальной средней школы милиции МВД России
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Владельцы золотой кнопки YouTube
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине